Soucy puede referirse a las siguientes poblaciones francesas:

 Soucy (Aisne);
 Soucy (Yonne); o
 Saint-Pierre-de-Soucy.